Dorothy hace referencia a varios artículos en la Wikipedia.

Banda de rock
 Dorothy, banda de rock estadounidense.

Personas
 Dorothy Crowfoot Hodgkin, química británica, premio Nobel de Química en 1964;
 Dorothy Dandridge, actriz estadounidense;
 Dorothy Lamour, actriz estadounidense;
 Dorothy McGuire, actriz estadounidense;
 Dorothy Parker, poeta y escritora estadounidense;
 Dorothy Counts, primera alumna de color admitida en una escuela.

Personajes de ficción
 Dorothy Gale, personaje de El maravilloso mago de Oz de L. Frank Baum

Geografía del Sistema Solar
 Dorothy, cráter de la superficie de Caronte